Кулиџ има више значења:
 Кулиџ (Џорџија)
 Кулиџ (Аризона)
 Кулиџ (Тексас)
 Кулиџ (Канзас)